

Geografia 
Levada è un toponimo diffuso nel Veneto; deriva dal latino [via] levata, indicante una strada il cui fondo si trova più elevato rispetto al territorio circostante.

Levada, frazione del comune italiano di Piombino Dese, in provincia di Padova
Levada, frazione del comune italiano di Ponte di Piave, in provincia di Treviso
Levada, località del comune italiano di Pederobba, in provincia di Treviso
Levada, località del comune italiano di Godega di Sant'Urbano, in provincia di Treviso
Levada, località del comune italiano di Concordia Sagittaria, in Città metropolitana di Venezia

Persone 
William Joseph Levada – cardinale e arcivescovo cattolico statunitense

Note